Areás puede referirse a:

Areás (Junquera de Ambía), lugar de la parroquia de Armariz, concello de Junquera de Ambía.
Areás (Pontevedra), lugar de la parroquia de Mourente, concello de Pontevedra.
Os Areás, lugar de la parroquia de As Enchousas, concello de Somozas.